Поньенте-Альмерьенсе () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Альмерии